Ліщинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Ліщинська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район